Ива́н Его́ров:
 Егоров, Иван Андреевич (1789—1841) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Егоров, Иван Васильевич (1891—1943) — русский футболист.
 Егоров, Иван Владимирович (род. 1960) — член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦАГИ.
 
 Егоров, Иван Елисивич (1853—1915) — русский хирург-офтальмолог.
 Егоров, Иван Клавдиевич (1908—1973) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Иван Михайлович (1865—1905) — русский драматический актёр.
 Егоров, Иван Степанович (1894—1965) — советский хозяйственный деятель, председатель колхоза «Победа» Дмитровского района Московской области, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Иван Тимофеевич (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.
 Егоров, Иван Филиппович (1911—1979) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Егоров, Иван Яковлевич (1900—1971) — советский прозаик.